Supercoppa italiana 2004  – edizione del torneo italiano di calcio
 Supercoppa italiana 2004 – edizione del torneo italiano di beach soccer maschile
 Supercoppa italiana 2004  – edizione del torneo italiano di calcio femminile
 Supercoppa italiana 2004 – edizione del torneo italiano di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 2004 – edizione del torneo italiano di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 2004 – edizione del torneo italiano di pallavolo maschile